Demotte ist der Familienname folgender Personen:

 Rudy Demotte (* 1963), belgischer Politiker (Parti Socialiste)

Siehe auch:
 Regierung Demotte